

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vany“ beginnt.

Vany 



Vanya 
 Ványa, Pál (1904–1955), ungarischer Skispringer
 Ványai, Imre (* 1904), rumänischer Maler der Klassischen Moderne